Йонаш Заборский (; 3 февраля 1812 — 23 января 1876) — словацкий писатель, историк, священник, профессор греческого языка, журналист, драматург и поэт.
Выступил под псевдонином Магурского в 1836 с патриотической одой «К словакам». В конце 1830-х гг. за довольно резкие панславянские высказывания Заборский подвергся преследованиям со стороны правительства. В 1848, во время венгерского восстания, был посажен в тюрьму лишь по неосновательному подозрению во враждебных замыслах против австрийского правительства.

Свои стихи Заборский издал в виде отдельных сборников в 1840 и 1851. Последний сборник подвергся беспощадной критике и автор надолго замолчал. Лишь в 1864 вновь выступил с драматическими пьесами на словацком языке; сначала были изданы «Básne dramatické» (под псевд. Vojan Josifović), потом «Lžedimitrijady» — девять драм из Смутного времени в России, затем ещё 17 драм на сюжеты из старой словацкой истории. В 1870-х гг. под именем дротаря Феодора Заборский писал сатирические рассказы.

Творчество

Избранные произведения

Поэзия 
 1830, 1840, 1866 — Bájky slovenské. Jonáša Záborského. (zbierka pôvodných a preložených bájok: Časť prvá — 142 bájok, Časť druhá — anekdoty a alegórie, 61 bájok, Časť tretia — obsahuje preklady z gréčtiny a poľštiny, 38 bájok)
 1836 — Na Slowáků (oslavná báseň — vyšla v časopise Zora)
 1851 — Žehry. Básně a dvě řeči. (zbierka bájok, dúm, básnických listov, hrdinských listov, žihadlíc (epigramov), a dvoch rečí: 1. Rěč o odrodilosti. Ohavnost odrodilosti mezi námi Slováky (I.-V.); 2. Ku mládeži při otevření školského roku (I., II.).)
 Básne lyrické. (Predupomenutie; Porady biskupské r. 1850; Šuhajdovi; Únos Lumíra; Pospev; Snadnosť i nesnadnosť slovenského spisovateľstva; Sedliacky marš, pri ktorom sa sedliaci zmužile tackajú do novej poroby; Madarčenie mien; Jozefovi Viktorínovi; Slovákom na rozlučnú I. — III.; atď.)
 1861 — Kalendár drotára Fedora. Na rok ktorýkoľvek od narodzenia Antikrista, vynalezenia pálenky a národnej aristokratie, platný pre celé neobmedzené Slovensko, s podobizňou pôvodcovou. (pôvodne: Chýrnik i Vestník drotára Fedora.) — (Astrologické vedomosti; Kalendárske proroctvá; Kalendárske dobré rady (1-37); Novoroční vinš; Pochválen buď Ježiš Kristus!; Apríl I. (30); Apríl II. (30); Apríl III. (30); Apríl IV. (30); Apríl V. (30); Apríl VI. (30); Apríl VII. (30); Apríl VIII. (30); Apríl IX. (30); Apríl X. (30); Apríl XI. (30); Apríl XII. (30 + 3 záverečné); Hádka.)
 1868, 1872 — Žihadlice. (pôvodne: Iskrice.)
 1864—1869 — Kniha Džefr. Kde prorok Ali napísal hieroglyfami o všetkom, čo nemá byť až do skonania sveta. Preložil verne z arabštiny Jonáš Záborský, majiteľ opravdivého kríža, spoluúd mnohých neučených spoločností, a národní hriešnik.
 Listy z Kocúrkova. Vydanie tretie, lenže prvé a druhé ešte nevyšlo, sdeluje Jonáš Záborský.
 1866 — Násmešné listy.(pôvodne: Listy drotára Fedora.)
 1864—1869 — Násmešné rozmluvy. K obveseleniu všetkých, ktorí to čítať nebudú. (pôvodne: Rozmluvy drotára Fedora.)
 1866—1869 — Násmešné telegramy. (pôvodne: Telegramy drotára Fedora.)
 1868 — Pohrobné dodatky Jonáša Záborského. (dodatočne nazvané ako «Hurbaniáda»)

Проза 
 1866 — Šofránkovci. Násmešná rozprávka. (Časť prvá. Učená cesta Pandrlákova; Časť druhá. Cesty a úrady Kekerlakove; Časť tretia. Boje Šofránkovcov.)
 1866, 1912 — Faustiáda. Fantastická hrdinská báseň. Vydanie tretie, lenže prvé a druhé ešte nevyšlo.
 1866 — O siedmich vodcoch maďarských. (pôvodne: Kronika bezmenného notára Bolerázského. Z latinského preložil a v typografii pekelnej vydal, k užitku uhorských škôl a vzdelaniu slovenskej mládeže, knieža diabolské Belzebub. Dielo to teraz už veľmi riedke. Unicum z neho nachádza sa u drotára Fedora.)
 1870 — Panslavistický farár. Rozprávka politická. (pôvodne: Snemovný kandidát.)
 1864 — Chruňo a Madragora. Fantastická rozprávka. (pôvodne: Chruňo. Veľmi pekný a vzdelavatedlný román od drotára Fedora.)
 1866, 1912 — Frndolína. Obrázok rodinného života. (pôvodne: Pompézňa.)
 1871, 1894 — Mazepova láska. Historická poviedka z liet 1707—1709.
 1869 — Svatoplukova zrada.
 1894 — Smrť Jánošíkova. Pospolitá povesť.
 1873 — Dva dni v Chujave. Novoveká povesť. (Deň škaredý; Deň pekný.)
 1863, 1866 — Básnici. (pôvodne: Rozmluva o básnictve.)
 1870 — Hlovík medzi zbúreným ľudom. Udalosť skutočná.
 1864 — Kulifaj. Rozprávka …(nečitateľné).
 1866, 1914 — Nálezca pokladu. Skutočná udalosť. (pôvodne: Dukát.)
 1864 — Mroč. Rozprávka z bojov slovenských.
 1866 — Borzajovci. Obrázok z rodinného života. (pôvodne: Strýčok.)
 1866 — Jurát. Rozprávka novoveká od J. Záborského.
 1871 — Mrzutá. Obrázok z rodinného života. (pôvodne: Morga) 1871
 1866 — Buld. Rozprávka z historickým úzadiem. (pôvodne: Spoveď) (s «dolnozemskou» tematikou)
 1866 — Rozmluva filozofická o svete.

Пьесы 
 1864 — ‘‘Арпадовци. Историческая трагедия в 4-х действиях. (Ранее: Конфликты в семье Св. Стефана. Опубликовано под псевдонимом: Vojan Josifovič)‘‘
 1865 — ‘‘Последние дни Великой Моравии. Историческая трагедия в 5 действиях.‘‘
 1865 — ‘‘Битва у Росановиец. Историческая трагедия в шести действиях.‘‘
 1865 — ‘‘Фелисиан Сáх. Историческая трагедия в 3-х действиях.‘‘
 1865 — ‘‘Кароль Драчский. Историческая трагедия в 4-х действиях.‘‘
 1865 — ‘‘Элизабет Людовитовна. Историческая трагедия в 3-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Гунядовци. Трагедия в 3-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Дожа. Трагедия в 5 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Утишенич. (Martinuzzi.) Трагедия в 5 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Баториовна. Трагедия в 2-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Ужин Яношика. Драма в 4-х действиях с историческим фоном.‘‘
 1864 — ‘‘Сопротивление задунайских Словаков. Историческая трагедия в шести действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Стрига. Комические драма с историческим фоном в 3-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Голуб. Трагедия в 2-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Хорватская Елена. Трагедия в пяти действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Падение Сербии. Трагедия в 3-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Дьорде Черный. Трагедия на шести актов.‘‘
 1866 — ‘‘Убитие Дмитрия. Увертюра в 6 актов.‘‘
 1866 — ‘‘Годунов царем. Увертюра в 4-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Лжедмитрий в Польше. Увертюра в 6 актов.‘‘
 1866 — ‘‘Падение Годуновых. Трагедия в 5 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Первый Лжедмитрий. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Второй Лжедмитрий. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Третий Лжедмитрий. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Лияпуновци. Трагедия в 5 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Последние преступники.. Трагедия в 6 действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Подкидыш. Комедия в пяти действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Богатый вор. Фарс в 2-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Прелюбодей. Фарс в 3-х действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Ухаживач. Фарс в одном действии.‘‘
 1866 — ‘‘Алкоголик и пьяница. Фарс для обычных людей в пяти действиях.‘‘
 1866 — ‘‘Вифлеем. Подомовая игра для сельской молодежи на Рождество, на основе народного творчества, свободно перестроен с намерением удалить обычным в этом неприличие и глупым шуткам добавить что-то более разумное и более практичное.‘‘
 1867–1869 — ‘‘Пан-славян. Фарс в 3-х действиях.‘‘
 ‘‘Месть за месть. Веселая драма в пяти действиях. (История по существу, правда, в Москве, в начале 17. века.)‘‘

Историко-публицистические работы 
 1851 — V otázce časoměru
 1875 — Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových. (История королевства Венгерского от начала до времен Сигизмунда.)

Исторические статьи 
 Únia na Litve a v Uhrách (Церко́вная (грекокатолическая) у́ния в Литве и в Венгрии)
 Dávnovekosť vzájomnosti slovanskej
 Historické pamätnosti v Turci
 Historické pamätnosti v župe Šáryšskej
 Slovanský pôvod Zápoľovcov
 Kedy bolo zlúčené Slovensko s Uhorskom?
 Odboj Kupy
 Veľkokniežacia hodnosť Geizova
 Počiatky kresťanstva madzi Maďarmi
 Bulla Silvestra II.

Богословские работы 
 1853 — Múdrosť života ve chrámových řečech pro všecky roku cirkevního príležitosti. Díl I. (315 strán), Díl II. (234 strán).
 1857 — Chrámové reči a kázne od Jonáša Záborského. Nič nestoja. (Svetlo evangeliuma.) Diel I. (2+640+12 strán v rukopise), Diel II. (1019 strán v rukopise), Diel III. (875 strán v rukopise).
 1871 — Kázne na všetky nedele a sviatky. (295 strán) 1871
 1851 — K Slovákom! Reč na deviatu nedeľu po sv. Duchu. «Uzrevší mesto, plakal nad ním.» Luk. 19, 41. Ku vzbudeniu všetkých spiacich a zavedených Slovákov r. 1851 vydal po česky Jonáš Záborský, farár Župčiansky.
 1848 — O náležitom užívaní času. Kázeň na nový rok.
 1848 — O všeobecnom a zvláštnom rídení božom. Kázeň na štvrtú nedeľu pôstnu.
 1851 — O podporovaní a užívaní škôl. Kázeň na deviatu nedeľu po sv. Duchu.
 1851 — Čtyri veky.
 1853 — Reč na deň sv. Trojice o bytnosti Boha.
 Ku knězúm pri společné nábožnosti. «Z konferencí Massillonových, s něktorými vlastními úvahami, všecko nezrízené a nesličné.» (72 strán v rukopise) (Th. O povinnosti kňeze; Th. Povinnosti kňeze. I. Časť, II. Časť; Dodatky.)
 Promtuarium Theologicum. (664 strán v rukopise)

Биографические труды 
 1869 — Výjavy z mojeho života.
 1869 — Vlastný životopis. «O rodine pre rodinu.»
 1872 — Rodine v Záborí Jonáš Záborský 1872.
 1864 — Zemiansky list rodiny Záborských.
 Poznamenání rozličná. (Zlomok)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница, посвященная работe Йонашa Заборскогo. (содержание работ, полныe тексты, оцифрованные рукописи, история Словакии.) 

Писатели Словакии
Поэты Словакии
Словацкие поэты
Драматурги Словакии
Словацкие писатели
Словацкие драматурги
Панслависты